Burmannia peut désigner :
 Burmannia L., 1753, un genre de plantes ;
 Burmannia Bleszynski, 1965, un genre de lépidoptères.